Симеон Кръстев може да се отнася за:
 Симеон Кръстев (р. 1941), български учен агроном (ст.н.с. II ст.)
 Симеон Кръстев (р. 1943), български художник (плакатист, график)
 Симеон Кръстев (р. 1964), български футболист